Хафи́зов — тюркоязычная фамилия, образованная от имени Хафиз. Имеет женскую форму Хафизова.

Известные носители 
 Хафизов, Айдар Садриевич (1943—2020) — российский татарский актёр, заслуженный артист России.
 Хафизов, Вадим Феликсович (род. 1970) — российский футбольный тренер.
 Хафизов, Ильдар (род. 1988) — узбекский борец.
 Хафизов, Мидхат Габдраупович (род. 1933) — советский работник нефтехимической промышленности, Герой Социалистического труда.
 Хафизов, Олег Эсгатович (род. 1959) — российский писатель.
 Хафизов, Тимур Рамилевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Хафизов, Фаиз Закиевич (род. 1938) — советский инженер-геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Хафизов, Юрий Якубович (род. 1964) — советский и российский актёр театра.
 Хафизов, Шариф Сагирович (1920—1984) — Герой Социалистического Труда.

Хафизова 
 Хафизова, Кристина Гайяровна (род. 1990) — российская тхэквондистка.